Llista dels 247 municipis del departament de l'Indre (36).

Indre